Marshfield, dont le nom signifie « champ marécageux », en anglais, peut désigner différentes localités :

Aux États-Unis 
 Marshfield, petite localité du comté de Warren, dans l'État de l'Indiana ;
 Marshfield, localité du comté de Washington, dans l'État du Maine ;
 Marshfield, localité du comté de Plymouth, dans le Commonwealth du Massachusetts ;
 Marshfield, localité du comté de Webster, dans l'État du Missouri ;
 Marshfield, ancien nom de Coos Bay, vile du comté de Coos, dans l'État de l'Oregon ;
 Marshfield, ville du comté de Washington, dans l'État du Vermont ;
 dans l'État du Wisconsin :
 Marshfield, ville située à cheval sur le comté de Marathon et le comté de Wood ;
 Marshfield, localité située du comté de Wood, distincte de la ville précédente ;
 Marshfield, localité du comté de Fond du Lac ;
 Marshfield Station, gare ferroviaire du  de Thompson and Meserve's Purchase, dans le comté de Coös et l'État du New Hampshire, au pied du mont Washington ;

Au Royaume-Uni 
 Marshfield, localité et district électoral des environs de Newport, dans les Galles-du-Sud ;
 Marshfield, village du South Gloucestershire.